Le qualificazioni del singolare  del Gerry Weber Open 2004 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Gerry Weber Open 2004 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Jan Hernych (Qualificato)
 Paul Goldstein (secondo turno)
 Ivo Heuberger (secondo turno)
 Dick Norman (primo turno)

 Răzvan Sabău (primo turno)
 Giovanni Lapentti (primo turno)
 Frédéric Niemeyer (primo turno)
 Michel Kratochvil (Qualificato)

Qualificati 

 Jan Hernych
 Michel Kratochvil

 Andreas Seppi
 Michael Berrer

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 2004